Jméno a příjmení Paul Horn nosí více různých osob:

 Paul Horn (filolog) (1863–1908) – německý filolog
 Paul Horn (sochař) (1876–1959) – německý sochař
 Paul Horn (hudebník) (1930–2014) – americký hudebník